Futbolo klubas Nevėžis ali na kratko Nevėžis je litovski nogometni klub iz mesta Kėdainiai. Ustanovljen je bil 1945 in aktualno igra v 1. litovski nogometni ligi.

Uspehi
Pirma lyga (D2):
PRVAKI (1x): 2020

Uvrstitve

Moštvo sezone  2023 
Podatki z dne 18. marca 2023. (alyga.lt)

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD" 

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
 
 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" | Nevėžis / Nevėžis B
|----- bgcolor="#DFEDFD"

  U-18

Znameniti igralci 
  Darius Maciulevičius, (2010)
  Julius Kasparavičius, (2021–)

Viri in opombe

Zunanje povezave
 (fknevezis.lt oficial) (LT)
 alyga.lt
 Soccerway
 Globalsportsarchive

Litovski nogometni klubi